Полу́ночное со́лнце (, ) — многозначный термин:
 «Полуночное солнце» — балет Леонида Мясина на музыку Николая Римского-Корсакова, оформление Михаила Ларионова («Русские балеты» Дягилева, Женева, 1915).

Фильмы 
 «» — один из эпизодов телесериала «Сумеречная зона» (США, 1961).
 «» — DVD одноимённого шоу Цирка дю Солей (2004).
 «Полночное Солнце» — художественный фильм Норихидо Коизуми (Япония, 2006).
 «Полуночное солнце» — фильм Роджера Споттисвуда (Канада — Италия, 2014).
 «» — телевизионный сериал (Франция—Швеция, 2016).

Мероприятия 
 «» — музыкальный фестиваль, прошедший в Швеции в 1970 году.
 «Полуночное солнце» — ежегодный кинофестиваль, проходящий в Соданкюля (Финляндия) начиная с 1986 года.
 «» — ежегодный забег на 10 км, проходящий в Фэрбанксе (Аляска, США) начиная с 1983 года.
 «» — ежегодный марафон, проходящий в Тромсё (Норвегия) начиная с 1989 года.
 «» — ежегодный ультрамарафон, проходящий в Нунавуте (Канада).

См. также 
 
 
 Полярный день